Prašná věž je označení několika různých staveb:

 Prašná věž (České Budějovice) – neboli Břidlicová věž
 Prašná věž (Praha) – neboli Mihulka